El topónimo Queizán puede hacer referencia a:

 Queizán (Corgo), parroquia civil española del municipio de Corgo, provincia de Lugo, Galicia.
 Queizán (Navia de Suarna), parroquia civil española del municipio de Navia de Suarna, provincia de Lugo, Galicia.